Рив'є́р, Рів'єр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 55 км на північний схід від Тулузи, 15 км на захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 619 осіб у працездатному віці (15-64 років) 467 були активні, 152 — неактивні (показник активності 75,4%, у 1999 році було 72,2%). З 467 активних працювала 421 особа (223 чоловіки та 198 жінок), безробітних було 46 (24 чоловіки та 22 жінки). Серед 152 неактивних 47 осіб було учнями чи студентами, 49 — пенсіонерами, 56 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 377 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 893,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Рив'єр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн